Cal o CAL puede referirse a:

 Cal,  compuesto químico.
 Cal (album),  banda sonora creada por Mark Knopfler, líder de Dire Straits.
 Cal (apellido), apellido.
 Cal (Arzúa), aldea española de la parroquia de Marojo, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cal (largometraje),  película de 1984 dirigida por Pat O’Connor.
 Cal (Unix), comando de Unix.

Otros 

 Licencia CAL, licencia de software.

Simbología 

 CAL, siglas de Cargo Air Lines, una aerolínea israelí.
 Cal, símbolo de la caloría.
 CAL, símbolo de la línea aérea china China Airlines en código OACI.
 CAL, sobrenombre con el que es conocido el Centro  Académico de Lutería, una institución  venezolana perteneciente a la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.
 Cal, identificación del idioma carolinio en el código ISO 639-3.